

Cinema
La creatura (The Unnamable) – film statunitense del 1988 diretto da Jean-Paul Ouellette

Letteratura
L'innominabile (L'Innomable e The Unnamable) – romanzo del 1953 di Samuel Beckett
L'innominabile (The Unnamable) – racconto breve del 1925 di Howard Phillips Lovecraft